Публици́стика (от  — общественный) — род произведений, посвящённых актуальным проблемам и явлениям текущей жизни общества; играет важную политическую и идеологическую роль как средство выражения плюрализма общественного мнения, в том числе формирующегося вокруг острых проблем жизни.

Сущность публицистики 
Можно сказать, что публицистика относится к науке об обществе и государстве, как и технология к естествоведению: она черпает из науки обобщения и обращает их в наставления. Популяризует ли публицист выводы науки или сообщает результаты своего исследования, он делает это не для обучения, а для поучения, не для сообщения знаний, а для воздействия на ту политическую силу, которая называется общественным мнением. Поэтому в область публицистики входят только насущные вопросы, имеющие решающее значение в направлении текущей жизни; таким может явиться в данный момент и чисто теоретический вопрос, имеющий, при другой комбинации обстоятельств, исключительно научное значение. Ускоренный пульс общественной жизни, требующий от своих руководителей всегда определённого и готового мнения, не даёт в публицистике места сомнению и колебанию. В борьбе за то или иное направление общественно-политического развития, которое есть лишь усложненная форма борьбы за существование, нет возможности справляться с тем, закончено ли точное исследование известного предмета в науке. С вынужденной часто самоуверенностью публицистика опережает выводы осторожной науки и решает вопросы, которые так или иначе должны быть решены тотчас же; всегда субъективная, она исходит не столько из исследования прошлого, сколько из идеала будущего. Полемизируя с противником, она, по необходимости, видит в нём не столько заблуждающегося теоретика, сколько носителя и защитника вредных воззрений, распространение и утверждение которых пагубно для общества; на этой почве легок переход от воззрений противника к его личности; поэтому на всем протяжении существования публицистики самые яркие образцы её мы находим в форме памфлета.
По мнению Игоря Дедкова, литературного критика,

История 
Есть попытки видеть начало публицистики в далёком прошлом литературы; Эрнест Ренан даже называл библейских пророков публицистами древности. Игорь Дедков поддерживает эту мысль, добавляя, что «русская публицистическая литература восходит к „Слову о Законе и Благодати“ Илариона и обличительным произведениям Максима Грека».
Несомненно, однако, что публицистика в современной её форме есть создание новой истории, всё течение которой — начиная с предвестников Реформации — ознаменовано мощным развитием публицистики, которой принадлежало видное участие в возбуждении и организации самых важных общественных движений. Это значение публицистики ещё усилилось с появлением периодической прессы.

Роль публицистики в современной жизни громадна. Даже в тех случаях, когда она идёт за общественным мнением, она влияет на него, давая ему определённое выражение и модифицируя его в ту или иную сторону. Большинство выдающихся политических деятелей Западной Европы начинало и начинает свою деятельность с публицистики, прибегая к её помощи и впоследствии.
Особенное значение имеет публицистика в России, где она является почти единственным и во всяком случае главным проявлением частной общественно-политической инициативы, и где так важна руководящая роль литературы; авторитетное положение русской литературной критики объясняется тем, что она — в лице наиболее популярных своих представителей — занималась по преимуществу публицистикой. Отсутствием иных органов для выражения общественной мысли объясняется также господство в нашей литературе социального романа с определённой, подчас партийной окраской, а равно и то явление, что у нас отдавали свои силы публицистике такие яркие художественные таланты, как Салтыков-Щедрин и Глеб Успенский, представители особого литературного жанра — соединения художественных образов с публицистикой.
Румынский публицист и писатель Горсен Крекош успешно сочетал свою публицистику с поэтическими элементами.

См. также 
 Публицистический стиль
 Журналистика
 Журналист
 Литературные жанры

Литература

Примечания 

 
Жанры журналистики
Журналистика